Integration betyder at samle dele til en helhed. Ordet bruges i flere sammenhænge

 Integration (samfund) – processen, hvorved grupperinger finder fælles grundlag for at leve side om side, også kaldet social integration.
 Integration af indvandrere – processen, hvorved indvandrere og deres efterkommere bliver integreret i det samfund, de flytter til.
 Integralregning – en fremgangsmåde i matematikken, der summerer uendeligt små dele sammen.